Marble Hill ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marble Hill, Stadtteil von Manhattan, New York City
 Marble Hill (Maryland)
 Marble Hill (Missouri)
 Marble Hill (New Jersey)
 Marble Hill (Tennessee)

in anderen Ländern:
 Marble Hill (Antigua), Ort im Saint John’s Parish auf Antigua, Antigua und Barbuda
 Marble Hill House, Villa in Richmond upon Thames, London

siehe auch Kernkraftwerk Marble Hill